

Biografie 
 Ben Bowditch – calciatore inglese
 Brian Bowditch – matematico britannico
 Clare Bowditch – cantautrice, attrice, imprenditrice, autrice e conduttrice radiofonica australiana
 David Bowditch  Morse – attore statunitense
 Dean Bowditch – calciatore inglese
 Edward Bowditch – giocatore di football americano statunitense
 Henry Pickering Bowditch – fisiologo statunitense
 Nathaniel Bowditch – astronomo e matematico statunitense
 Sarah Bowdich Lee – zoologa inglese
 Thomas Edward Bowdich – naturalista e zoologo inglese

Altro 
 Cratere Bowditch - cratere lunare